Ефи́м Петро́вич Ву́лых (в документах — Ефим Пинхасович Вулых, при рождении и в довоенных проектах — Хаим Пинхасович Вулых; ) — советский , специалист в области жилищного строительства.

Биография 
Родился 14 марта (по старому стилю) 1916 года в Бельцах в еврейской семье. Отец архитектора, бельцкий фотограф и владелец фотоателье Пинхус Моисеевич Вулых (родом из Сорок) был в числе 40 видных представителей еврейского населения, расстрелянных немцами 12 июля 1941 года у Бекировского моста в Сороках. Мать, Бася Ихиловна Вулых (урождённая Бровер), погибла позже.

В школьные годы был членом организации «Красный школьник», арестован сигуранцей в 1933 году. Поступил в Бухарестскую академию архитектуры в 1940 году, но после присоединения Бессарабии к СССР переехал в Харьков и продолжил учёбу в Институте инженеров коммунального хозяйства. Во время Великой Отечественной войны институт был эвакуирован в Джамбул, а затем — в Ташкент, где тогда находился Московский архитектурный институт (МАрхИ). Вместе с институтом в 1944 году переехал в Москву.

Окончив МАрхИ, начал работать в мастерской академика архитектуры Леонида Полякова, став его учеником и последователем. Под руководством Полякова осуществил ряд проектов жилых домов и общественных зданий, реконструкции городов, разрушенных во время войны, в частности, города-героя Севастополя.

Участвовал в проектировании проспекта Вернадского и Комсомольского проспекта в Москве. Был руководителем проекта Большого Московского государственного цирка на проспекте Вернадского (1971). Под его руководством разработаны типовые серии жилых домов: II-67 (Смирновская, Тишинская, Москворецкая разновидности) и многократно повторённый строительством в разных городах СССР проект 14-этажного жилого дома — так называемая «башня Вулыха».

Другие проекты — жилой комплекс на Дорогомиловской набережной, 450-квартирный дом на Ленинградском проспекте, Институт научной информации по общественным наукам РАН с фундаментальной библиотекой общественных наук на Профсоюзной улице, Государственная центральная научная медицинская библиотека им. И. М. Сеченова, памятник С. К. Тимошенко на родине маршала в селе Фурманка Одесской области (скульптор — Л. И. Дубиновский, 1967).

Лауреат премии Госстроя СССР, заслуженный архитектор РСФСР, награждён многочисленными орденами и медалями.

Похоронен на Донском кладбище в Москве.

Семья 
 Жена — Людмила Александровна Жукова (29.02.1916 — 15.08.1994), архитектор, работала в институте «Моспроект» в мастерской Всеволода Воскресенского.
 Сыновья — Александр Вулых (род. 1956), поэт-песенник, и Пётр Вулых (1951—1999), палеонтолог, выпускник МГУ (1973), научный сотрудник Палеонтологического института РАН.
 Сестра — Ида Пинхасовна Вулых (1910—1989), музыковед и библиограф, выпускница Бухарестской консерватории; автор библиографической серии «Зарубежная литература о музыке» (М.: Советский композитор, 1962—1972, с переизданиями), методических пособий по библиотечно-библиографическим таблицам и классификациям.

Примечания

Литература 
 Berkovich Gary. Reclaiming a History. Jewish Architects in Imperial Russia and the USSR. Volume 4. Modernized Socialist Realism: 1955—1991. Weimar und Rostock: Grünberg Verlag. 2022. С. 30. .

Ссылки 
 Вулых Ефим Петрович
 Еврейское Подмосковье

Родившиеся в Бессарабии
Градостроители СССР
Выпускники МАРХИ
Похороненные на Донском кладбище
Архитекторы Севастополя
Большой Московский государственный цирк